John Martin Munro Kerr (5 de dezembro de 1868 — 7 de outubro de 1960) foi um obstetra e ginecologista escocês.

Médicos da Escócia